Бо́бби Кла́рк: 
 Кларк, Бобби (род. 1945) — шотландский футболист.
 Кларк, Бобби (род. 2005) — английский футболист.